Fulton County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Fulton County (Arkansas)
Fulton County (Georgia)
Fulton County (Illinois)
Fulton County (Indiana)
Fulton County (Kentucky)
Fulton County (New York)
Fulton County (Ohio)
Fulton County (Pennsylvania)